A Guerra de Ogaden foi uma guerra ocorrida entre 1977 e 1978 entre a Etiópia e Somália na disputa do território de Ogaden. Em uma ilustração notável da natureza das alianças da Guerra Fria, a União Soviética mudou o fornecimento de ajuda à Somália para apoiar a Etiópia, que anteriormente tinha sido apoiada pelos Estados Unidos, o que levou os EUA a começar a apoiar a Somália.

O conflito começou com a invasão de Ogaden pelas tropas de Siad Barre, que pretendia constituir a Grande Somália. Após o início do conflito em favor do exército somali, a situação se inverte, e em fevereiro de 1978 a guerra termina quando as forças somalis recuam através da fronteira e uma trégua é declarada.

Este confronto, aparentemente confinado ao Corno de África, voltou-se à órbita da Guerra Fria fazendo os dois blocos a intervir: o Derg (a junta comunista etíope) foi apoiado pelos governos marxistas de três estados (além da URSS, Cuba e Iêmen do Sul) enquanto o projeto de criação da "Grande Somália" de Siad Barre obteve o consentimento dos Estados Unidos.

A Etiópia obteve êxito e Ogaden ainda continua sob a jurisdição de Addis Abeba, mas há focos de resistência: os nacionalistas chamam a região de Ogaden de Ogadenia e declaram que é uma nação distinta sob a ocupação da Etiópia.

Ver também 
 Fronteira Etiópia-Somália
 Insurgência em Ogaden

 
Guerras no Chifre da África
Ogaden
Ogaden
1977 na África
1978 na África
Relações entre Etiópia e Somália
Conflitos em 1977
Conflitos em 1978